Rhaponticum steht für:

 die Pflanzengattung Bergscharten
 die Pflanzenart Rhapontik-Rhabarber